Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония.

Министри

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Северна Македония

Селско стопанство на Северна Македония
Земеделие
Македония